Poesie è il sesto album  di Gianni Celeste, cantante siciliano, cantato in dialetto napoletano, pubblicato nel 1989.

Tracce

Note